Села:
 Ароматне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Ароматне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район

 село Ароматне Ялтинської міської ради приєднано до смт Восход